Ulica Bernarda Belotta Canaletta – ulica w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, biegnąca od ul. Niecałej do ul. Senatorskiej.

Historia 
Ulica powstała w latach 1904–1909 jako wewnętrzna alejka pasażu handlowego Galeria Luxenburga, zwanego tak od właściciela - przedsiębiorcy Maksymiliana Luxenburga. Pierwszy etap prowadzono według projektu Luxenburga i Leona Drewsa, ostatecznie budowę ukończono w 1909 według planu Czesława Przybylskiego. Według założeń, pasaż miały tworzyć dwa silnie wydłużone pawilony ciągnące się wzdłuż granic posesji pomiędzy Senatorską 29 a Niecałą 6 i 8. Pomiędzy nimi miała znajdować się wewnętrzna uliczka nakryta szklanym dachem - późniejsza ulica Canaletta. Dolne kondygnacje obu pawilonów Galerii wypełniły wielkie przeszklone witryny, zaś samą uliczkę nakrył dwuspadowy, szklany dach.

Nad głównym wejściem od strony ul. Senatorskiej umieszczono łacińską sentencję „Sibi et suis”, co znaczy „Swoim i sobie”.

Secesyjne wnętrza Galerii inspirowane sztuką ludową miały około 700 różnych pomieszczeń, mieszczących liczne firmy, takie jak Grand Hotel, kino, sklepy, czy znana kawiarnia „Grand Café”. W podziemiach kompleksu mieścił się tor do jazdy na wrotkach, zaś od 1919 w Galerii miał scenę teatr Qui Pro Quo, gdzie występowali między innymi Zula Pogorzelska, Hanka Ordonówna, Mira Zimińska; konferansjerem był Fryderyk Jarosy.

Od końca lat dwudziestych w Galerii działało kino „Sfinks”, którego wnętrza otrzymały dekoracje inspirowane sztuką starożytnego Egiptu.

Galeria spłonęła w 1944; w 1949 jej budynki rozebrano rozbudowując kamienicę Petyskusa przy ul. Senatorskiej 27.

Pozostająca długo bezimienną uliczką dawna alejka Galerii Luxenburga otrzymała obecną nazwę w 1994, dziedzicząc ją po jednej z ulic Marymontu, biegnącej od ul. Jelinka do ul. Twardowskiego, skasowanej w związku z budową Trasy AK.

Przypisy

Bibliografia 
 

Canaletta
Śródmieście Północne